А́вгуст Ива́нович Корк (традиционное написание; также — А́угуст Я́анович Корк, ; , деревня , Дерптский уезд, Лифляндская губерния, Российская империя — , Москва, РСФСР, СССР) — советский военачальник, командующий армиями в период Гражданской войны, командарм 2-го ранга (20.11.1935). Начальник Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, член ЦИК СССР. Расстрелян по «делу Тухачевского». Посмертно реабилитирован в 1957 году.

Биография 
Родился в семье крестьянина-эстонца в деревне  Дерптского уезда Лифляндской губернии (ныне — в волости Кастре Тартуского уезда Эстонии). Лютеранского вероисповедания.

Окончил 4-классное училище в городе Юрьеве (ныне Тарту, Эстония).

Служба в Русской императорской армии 
Военную службу начал в августе 1905 года юнкером Виленского пехотного юнкерского училища, в 1907 году был переведен в Чугуевское пехотное юнкерское училище. В 1908 году окончил курс училища по 1-му разряду и был произведен из портупей-юнкеров в подпоручики.

С июня 1908 года по август 1911 года служил младшим офицером в 7-й роте 98-го пехотного Юрьевского полка в городе Двинске (ныне Даугавпилс в Латвии), затем командирован на учёбу в Николаевскую военную академию (г. Санкт-Петербург).

В 1911—1914 годах обучался в академии, по окончании которой (окончил 2 класса, по 1-му разряду) был причислен к Генеральному штабу с прикомандированием, с 22.05.1914, к штабу Виленского военного округа для испытания (на практику).

Участник Первой мировой войны. С началом войны назначен на должность обер-офицера для поручений штаба 20-го армейского корпуса действующей армии. В октябре 1914 года, за отличия в делах против германцев, был награждён орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом.

22 марта 1915 года поручик Корк был назначен старшим адъютантом штаба 3-го Сибирского армейского корпуса, переведен в кадры Генерального штаба и исключён из списков 98-го пехотного Юрьевского полка.

15 июня 1915 года назначен старшим адъютантом штаба 8-й Сибирской стрелковой дивизии 3-го Сибирского армейского корпуса.

С 25 декабря 1915 года исполнял должность помощника старшего адъютанта Отдела генерал-квартирмейстера штаба 10-й армии. 18 августа 1916 года, за отлично-усердную службу и труды, понесённые во время военных действий, Генерального штаба штабс-капитан Корк был награждён орденом Святого Владимира 4 степени.

В начале 1917 года окончил ускоренный курс Киевской военной школы лётчиков-наблюдателей, с присвоением звания «военный лётчик-наблюдатель».

С 25 февраля 1917 года и до демобилизации, в чине капитана, исполнял должность штаб-офицера для поручений по авиации Управления генерал-квартирмейстера штаба Главнокомандующего армиями Западного фронта.

В августе 1917 — феврале 1918 года Корк был выборным председателем солдатско-офицерского комитета Западного фронта.

В феврале 1918 года штаб фронта был расформирован, Корк уволен со службы.

Последний его чин в «старой» русской армии — Генерального штаба капитан.

Служба в Красной армии, участие в Гражданской войне 
 В июне 1918 года Август Корк добровольно вступил в Красную армию РСФСР, служил в оперативном отделе Всероглавштаба.
 С октября 1918 года — начальник отделения штаба Западного фронта и начальник оперативно-разведывательного отдела штаба 9-й армии.
 С декабря 1918 года — консультант при Народном комиссариате обороны Эстляндской трудовой коммуны.
 В феврале—мае 1919 года — начальник штаба Армии Эстляндской трудовой коммуны (так называемая Эстонская Красная Армия).
 С июня 1919 года — помощник командующего 7-й армией. Руководил обороной Петрограда от войск генерала Н. Н. Юденича.
 В августе 1919 — октябре 1920 года — командующий 15-й армией. Участвовал в войне с Польшей.
…Корк — это моя гордость, — восторгался действиями командарма в 1920 году на Западном фронте Главком С. Каменев в разговоре по прямому проводу с командующим фронтом М. Тухачевским. — Как на каждом фронте есть всегда один из командующих, играющий первую скрипку, таковой скрипкой на Восточном фронте были вы, так у нас на Западном фронте Корк, а Уборевич — на Южном…
 В октябре 1920 — мае 1921 года — командующий 6-й армией. Действовал против войск Русской армии П. Н. Врангеля. В ходе Перекопско-Чонгарской операции руководил штурмом Перекопа и взятием позиций к югу от Перекопа у с. Юшунь.
 С мая 1921 года командующий войсками Харьковского военного округа, с 21 апреля 1922 года — помощник командующего Вооружёнными Силами Украины и Крыма.
 С октября 1922 по декабрь 1923 года — командующий Туркестанским фронтом. Руководил военными операциями против басмачества в Средней Азии.

Карьера в РККА после Гражданской войны 
 С декабря 1923 года — помощник командующего, а с апреля 1924 — командующий войсками Западного военного округа.
 С февраля 1925 года командовал Кавказской Краснознаменной армией.
 С ноября 1925 года командовал войсками Белорусского военного округа.
 С мая 1927 — командующий войсками Ленинградского военного округа (до мая 1928 года). В 1927 году вступил в ВКП(б) (с 1925 года являлся кандидатом в члены партии).
 Военный атташе в Германии (с июня 1928 по май 1929 года). Тогда же и сам прошёл обучение в военно-учебных заведениях рейхсвера в Германии в конце 1920-х годов.
 Начальник Управления снабжений РККА (с мая по ноябрь 1929 года).
 С ноября 1929 года по сентябрь 1935 года — командующий войсками Московского военного округа (МВО).
5 августа 1934 года во вверенном ему округе произошел инцидент по захвату казарм 2-го стрелкового полка Московской Пролетарской стрелковой дивизии отрядом курсантов под командованием начальника артиллерийского дивизиона Осоавиахима А. С. Нахаева, призвавшего своих подчинённых вооружиться и свергать правительство. Каганович сообщил об этом Сталину, находившемуся на отдыхе. Потребовав тщательного расследования признанного «неуравновешенным» Нахаева, Сталин упомянул и А. И. Корка. «Вызовите Корка и его помполита и дайте им нагоняй за ротозейство и разгильдяйство в казармах. Наркомат обороны должен дать приказ по всем округам в связи с обнаруженным разгильдяйством. Контроль пусть энергичнее проверяет казармы, склады оружия и т. д.».

После того, как решением Политбюро от 22 августа были наложены взыскания на руководителей Осоавиахима, нарком обороны СССР К.Е. Ворошилов планировал наказать также Корка, однако с этим не согласился Каганович, апеллируя к Сталину 28 августа 1934 г.: «Сейчас т. Корк прислал мне лично письмо с просьбой поддержать его освобождение от поста командующего МВО. Я лично думаю, что вряд ли следует его освобождать». Сталин его поддержал в письме от 30 августа: «Корка не следует снимать. Дело не только в Корке, а прежде всего в благодушии и ротозействе, царящих во всех округах. Здесь округа подражают центру. Надо вздуть органы политуправления армии и особотдел, которые не подтягивают, а размагничивают людей».

А.И. Корк был снят с должности только 5 сентября 1935 года за провал боевой и профессиональной подготовки в округе. 2-й заместитель наркома обороны М. Н. Тухачевский на итоговом заседании Военного совета при наркоме обороны СССР 9 декабря 1935 года вступил в острую полемику с 1-м заместителем наркома, начальником Политуправления РККА Я. Б. Гамарником, который утверждал, что «Московский округ вытягивается на одно из хороших мест и медленно выходит в люди». «Из всех округов, которые я видел, — утверждал Тухачевский, — Московский округ самый худший, это совершенно бесспорно и безоговорочно. Московский округ несравненно хуже Украинского округа и Ленинградского округа. Так как Август Иванович Корк и т. Кулик находятся здесь, то при них можно говорить и неприятные вещи».

Несмотря на смещение с должности командующего МВО, И.В. Сталин согласился с присвоением Корку высшего персонального воинского звания «командарм 2 ранга» в ноябре 1935 года.
 С сентября 1935 и до ареста в мае 1937 года — начальник и комиссар Военной академии РККА имени Фрунзе. Был членом комиссии по разработке ПУ 36. Член Совета Военно-научного общества РККА.

Арест и казнь 
В ходе репрессий в РККА был арестован 12 мая 1937 в своей квартире в доме № 2 по улице Серафимовича.

Проходил по делу Тухачевского и был обвинён в нарушении присяги, измене Родине и измене народам СССР и РККА. Признал себя виновным в участии «в военно-фашистском заговоре». Специальным присутствием Верховного суда СССР 11 июня 1937 вместе с другими обвиняемыми был приговорён к смертной казни и в ночь на 12 июня расстрелян. Кремирован в Донском крематории, прах захоронен в общей могиле на Донском кладбище в Москве.

Реабилитирован 31 января 1957 года «за отсутствием состава преступления».

Жена Августа Корка, как «член семьи изменника Родины» была приговорена к ссылке в Астрахань. Арестована 5 сентября 1937 года. Приговорена к 8 годам ИТЛ постановлением ОСО при НКВД СССР 28 августа 1937 года как член семьи изменника Родины. Приговорена к ВМН ВКВС СССР 13 июля 1941 года по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Расстреляна 28 июля 1941 года. Место захоронения — Московская область, спецобъект НКВД «Коммунарка». Реабилитирована 10 июня 1958 года ВКВС СССР.

Детей у четы Корков не было.

Воинские чины и звания 
 Нижний чин (юнкер, портупей-юнкер) — с 31.08.1905
 Подпоручик — 15.06.1908 (старшинство с 14.06.1907)
 Поручик — 25.10.1911 (старш. с 14.06.1911)
 Генерального штаба штабс-капитан — 10.09.1915 (старш. с 14.06.1915)
 Генерального штаба капитан — 15.08.1916 (старш. с 14.06.1915; с 30.09.1917 — старшинство с 14.06.1914)
 Командарм 2-го ранга — 20.11.1935

Награды 
 Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812» (1912)
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)
 Орден Святого Станислава 3-й степени ( от 08.05.1914)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 29.10.1914)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 01.04.1915)
 Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» ( от 16.11.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (ВП от 18.08.1916, «за отлично-усердную службу и труды, понесённые во время военных действий»)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами ( от 31.03.1917)
 Два ордена Красного Знамени РСФСР (26.11.1919, 15.07.1920)
 Почётное революционное оружие с прикреплённым к нему орденом Красного Знамени РСФСР (30.12.1920, «за энергичное и умелое руководство операциями армии, повлёкшее разгром и уничтожение врангелевской армии»).

Отзывы 
 «Знаю [Корка] с октября 1920 года. Крупный военный работник с большим опытом и отличной теоретической подготовкой. Обладает большой инициативой, огромной энергией и работоспособностью. Зарекомендовал себя прекрасно как командарм. Политически вполне лоялен, своему назначению соответствует вполне» (М. В. Фрунзе).

Память 
 На здании Общевойсковой академии Вооружённых сил Российской Федерации в Москве в феврале 2022 года установлена мемориальная доска в честь Августа Корка.
 Именем А. И. Корка до 2016 года называлась улица имени Леся Сердюка в городе Харькове.

Примечания

См. также 
 Дело Тухачевского

Источники 
 Памяти героев Великой войны 1914—1918 гг. // Корк Август.
 Список (по старшинству в чинах) генералам, штаб- и обер-офицерам и классным чиновникам 98-го пехотного Юрьевского полка (к 1-му января 1914 года); стр. 15, — Август Иванович Корк.
 Список (по старшинству в чинах) генералам, штаб- и обер-офицерам и классным чиновникам 98-го пехотного Юрьевского полка (к 23-му октября 1914 года); стр. 18, — Август Иванович Корк.
 Список (по старшинству в чинах) генералам, штаб- и обер-офицерам и классным чиновникам 98-го пехотного Юрьевского полка (1915 год); стр. 15, — Август Иванович Корк.
 Список по старшинству офицерским чинам Штаба XX-го армейского корпуса (1914 год); стр. 1, — Причисленный к Генеральном штабу поручик Август Иванович Корк.
 Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. /Составлен по 1-е января 1909 г./ — С.-Петербург. Военная типография, 1909. С. 1080.
 Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. /Составлен по 1-е января 1909 г./ — С.-Петербург. Военная типография, 1910. С. 1123.
 Список Генерального штаба. /Исправлен по 1-е июня 1914 года./ — Петроград. Военная типография, 1914.
 Онлайн-библиотека «Царское Село» // Высочайшие приказы по Военному ведомству о чинах военных (за 1908–1917 г.г.)
 Офицеры РИА // Корк Август Иванович.
 
 Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917—1922 гг.: Справочные материалы. — М.: Русский путь, 2009. — 895 с.: ил.  ISBN 978-5-85887-301-3
 С. З. Байкулова, Я. Ю. Матвеева, А. Л. Бауман. Руководители Санкт-Петербурга, стр. 456
 Корк Август Иванович. Командарм II ранга.
 Горелик Я. М Август Корк // Вопросы истории. — 1987. — № 7.
 Август Корк. Документы и материалы. — Таллин, 1981.
 
 ХРОНОС: Биографический указатель // Август Иванович Корк.
 Шикман А. П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. — Москва, 1997.
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. — Киев: издательство политической литературы Украины, 1979.
 Военный энциклопедический словарь.— М.: Военное издательство, 1984.
 Соловьев Д. Ю. Высший командный состав РККА 1935—1940. Маршалы Советского Союза и Командармы 1-го и 2-го рангов. — М.: Литрес, 2018. — 97 с. ISBN 978-5-532-11314-5.
  Armeekomandör August Kork — 120 aastat sünnist
  Armeekomandör August Kork [kogumik]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1962.
  Jakov Gorelik. Revolutsiooni sõdur August Kork. Tallinn: Eesti Raamat, 1986.

Выпускники Чугуевского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Офицеры Генерального штаба в Первой мировой войне (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Награждённые почётным революционным оружием
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Члены Военного совета при народном комиссаре обороны СССР
Расстрелянные в РСФСР
Репрессированные по делу Тухачевского
Посмертно реабилитированные в СССР
Командующие фронтами РККА в Гражданской войне
Командующие Белорусским военным округом
Командующие Харьковским военным округом
Командующие Туркестанским военным округом
Командующие Ленинградским военным округом
Начальники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены ЦИК СССР
Военные атташе СССР
Казнённые в 1937 году
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Члены ВКП(б)
Восстановленные в КПСС